Odontonia — род морских креветок из подсемейства Pontoniinae семейства Palaemonidae. Обитает на коралловых рифах. Был выделен из рода Pontonia в 2002 году и с тех пор пополнился несколькими новыми видами. В ископаемом состоянии представители рода неизвестны.

Классификация 
На май 2018 года в род включают следующие виды:

Примечания 

Пресноводные креветки
Роды ракообразных